Only Yesterday bezeichnet:

 Only Yesterday, deutscher Titel Eine Frau vergißt nicht, US-amerikanische Spielfilm von John M. Stahl aus dem Jahr 1933
 Only Yesterday, deutscher Titel Tränen der Erinnerung – Only Yesterday, japanischer Anime-Film von Isao Takahata aus dem Jahr 1991
 Only Yesterday: An Informal History of the 1920's, Buch von Frederick Lewis Allen aus dem Jahr 1931